Антенна:
 Антенна — устройство для излучения и приёма электромагнитных волн.
 «Антенна» — сообщество (медиагруппа) региональных СМИ Черкасской области, Украина.
Антенны:
 Антенны (усики) — головные придатки членистоногих.
 «Антенны» — международный научно-технический и теоретический журнал, издаваемый редакцией «Радиотехника» (Москва).
Antenna:
 Antenna — одиннадцатый студийный альбом рок-группы ZZ Top, выпущенный в 1994 году.
Фильмы:
 «Антенна» — японский фильм 2004 года, реж. Кадзуёси Кумакири
 «Антенна» — аргентинский фильм 2007 года, реж. Эстебан Сапир.

См. также 
 «Антенна-Телесемь» — российский журнал, издаваемый с 2005 года.